Пандемия гриппа H1N1 была зафиксирована дважды в истории человечества:
 Пандемия гриппа H1N1 1918—1920 годов, получившая известность как «испанский грипп», или «испанка»
 Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году, именуемая в СМИ «свиным гриппом»